A Liga Feminina de Basquetebol (LFB) de 2010/2011 foi a 13ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 11 (12) equipas, em duas fases. O Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos conquistou o seu 1º Título.

Primeira Fase

Clasificação Liga Feminina Fase Regular

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3179&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3179&layout=resultados

 
<noinclude>